Charles de Berry peut faire référence à :
 Charles VII (1403-1461), duc de Berry de 1417 à 1461 ;
 Charles de France (1446-1472), duc de Berry de 1461 à 1472, fils du précédent ;
 Charles de France (1686-1714), duc de Berry de 1686 à 1714 ;
 Charles X (1757-1836), duc de Berry de 1765 à 1778 ;
 Charles-Ferdinand d'Artois (1778-1820), duc de Berry de 1778 à 1820, fils du précédent.